Разбросной — посёлок в Сызранском районе Самарской области в составе сельского поселения Волжское.

География 
Находится у северо-восточной границы города Сызрань.

Население 
Постоянное население составляло 90 человека (русские 80 %) в 2002 году, 70 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Сызранского района